Moncada kan syfta på:
 Moncada – en militärgarnison utanför Santiago de Cuba

Geografi

Filippinerna 

 Moncada (Tarlac), Centrala Luzon, Province of Tarlac,

Mexiko 

 La Moncada, ort, Guanajuato, Tarimoro,

Spanien 

 Moncada (kommun i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,56, long -0,39), 
 Moncada (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,